El término arroyo de las Cañas puede referirse a:

arroyo de las Cañas (Artigas): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Artigas.
arroyo de las Cañas (Tacuarembó): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Tacuarembó.
arroyo de las Cañas (Cerro Largo): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Cerro Largo.
arroyo de las Cañas (Durazno): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Durazno.
arroyo de las Cañas (Maldonado): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Maldonado.
arroyo de las Cañas (Salto): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Salto.